Koishikawa – quartiere di Tokio
 6097 Koishikawa -asteroide della fascia principale
 Masahiro Koishikawa- astronomo giapponese